L'édition 2021 du tournoi de tennis de Prague se déroule du 12 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La tchèque Barbora Krejčíková  remporte son  WTA, le  sur cette saison, en dominant en finale la tchèque Tereza Martincová.
La paire tchèque Marie Bouzková et Lucie Hradecká remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2021
Prague
Sport en Tchéquie en 2021
Tennis en juillet 2021